Varde-Nørre Nebel Jernbane, een Deense spoorwegmaatschappij met de bijnaam Vestbanen
 Vestbanen (Jutland), een spoorlijn in Denemarken tussen Varde en Nørre Nebel
 Spoorlijn Kopenhagen - Korsør, een spoorlijn in Denemarken tussen Kopenhagen en Korsør
 Spoorlijn Kopenhagen - Høje Taastrup, een spoorlijn in Denemarken tussen Kopenhagen en Høje Taastrup, onderdeel van het S-tog netwerk rond Kopenhagen